Зильберштейн — еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 Зильберштейн, Август (1827—1900) — австрийский писатель.
 Зильберштейн, Адольф (1845—1899) — венгеро-немецкий писатель, журналист, переводчик, художественный критик.

В  
 Зильберштейн, Валерий Идеевич (1943—2005) — советский и российский шахматист, международный мастер.

И 
 Зильберштейн, Илья Самойлович (1905—1988) — литературовед, искусствовед, коллекционер, доктор искусствоведения.
 Зильберштейн, Ицхок (род. 1934) — израильский раввин и посек.

Л 
 Зильберштейн, Ларри (Сильверстайн, род. 1931) — американский мультимиллионер, магнат в области недвижимости.
 Зильберштейн, Лилия (род. 1965) — российско-германская пианистка, музыкальный педагог.

М 
 Зильберштейн, Михаил Нафтулович — председатель облисполкома Еврейской автономной области.
 Зильберштейн, Моисей Иоакимович (псевдоним — Михаил Иванович Михайлов; 1858 или 1860—1929) — русский оперный певец (тенор).

См. также